Hraničář může být:

V reálném světě:
 Obyvatel nebo strážce nějakého pohraničí
 Hraničář (časopis), zpravodaj Klubů pohraničí Čech, Moravy a Slezska
 Veřejný sál Hraničář, kulturní centrum v Ústí nad Labem
 Hraničář (Šumava), vrch jihozápadně od Nýrska v okrese Klatovy
 Osoba trpící hraniční poruchou osobnosti, označení je neoficiální a může být vnímáno jako pejorativní.
Ve hrách a fiktivní literatuře:
 Hraničář (Středozem), toulavý Dúnadan ve světě Pána prstenů
 Hraničář (Dračí doupě), povolání ve hře Dračí doupě
 Ochránce království ve světě Hraničářův učeň